G22 steht für:
 den BMW G22, ein Mittelklasse Coupé, das 2020 auf den Markt kam
 Gruppe der 22, siehe Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer#Geschichte
 ein Scharfschützengewehr der Bundeswehr des britischen Herstellers Accuracy International, siehe G22 (Gewehr)
 eine Modellbezeichnung für einen Selbstlader des Waffenherstellers Carl Walther Sportwaffen
 eine chinesische Autobahn, die Qingdao mit Lanzhou verbindet, siehe Autobahn Qingdao–Lanzhou

G 22 steht für:
 eine Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung bei Säureschäden der Zähne

Abkürzung